Loftet har flere betydninger:
 Loftet (fjeld) er en fjeld i Norge
 Loftet (butik) er en dansk forhandler af modetøj til kvinder
 Loftet er en del af Amager Kulturpunkt
 Loftet (film) – dansk kortfilm fra 2014 instrueret af Lars Kristian Mikkelsen